Hypnotize peut faire référence à : 

 Hypnotize : un album de System of a Down (2005)

 Hypnotize : une chanson de Scritti Politti (1985)
 Hypnotize : une chanson de The Notorious B.I.G. (1999)
 Hypnotize : une chanson d'Audioslave (2002)
 Hypnotize : une chanson des White Stripes (2003)
 Hypnotize : une chanson de soulDecision (2004)
 Hypnotize : une chanson de System of a Down (2005)